Das Benson & Hedges Irish Masters 1978 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1977/78. Die Erstaustragung des Turnieres unter dem Namen Irish Masters wurde vom 8. März bis zum 10. März 1978 im Goffs des irischen Dorfes Kill ausgetragen. Sieger wurde der Engländer John Spencer, der im Finale den Waliser Doug Mountjoy besiegte. Das höchste Break spielte der Nordire Dennis Taylor.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war die Zigarettenmarke Benson & Hedges. Der Preisgeldtopf des Turnieres umfasste 1.700 Pfund Sterling, wobei lediglich Sieger, Finalist und der Spieler, der das höchste Break spielte, ein Preisgeld bekamen.

Turnierverlauf 
Eingeladen wurden insgesamt fünf Spieler, davon waren drei Weltmeister. Unter den Teilnehmern befanden sich vier der fünf Spieler der Top 5 der Weltrangliste, außerdem der Waliser Doug Mountjoy auf Weltranglistenplatz 14. Die beiden Nordiren Dennis Taylor und Alex Higgins starteten mit den Play-off ins Turnier, bevor im Halbfinale das restliche Teilnehmerfeld hinzustieß. Das Play-off wurde im Modus Best of 1 Frame, das Halbfinale im Modus Best of 5 Frames und das Finale im Modus Best of 9 Frames gespielt.

Century Breaks 
Das einzige Century Break des Turnieres spielte der Nordire Alex Higgins in seiner Play-off-Partie gegen Dennis Taylor mit einem 108er-Break.

Einzelnachweise 

1978
Snookerveranstaltung 1978
Billardturnier in Kill (County Kildare)